Сельское поселение Подсолнечное — муниципальное образование в Борском районе Самарской области.

Административный центр — село Подсолнечное.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Подсолнечное входят:
 село Подсолнечное,
 село Васильевка,
 село  Соковнинка,
 посёлок Комсомольский,
 посёлок Тростянка,
 посёлок Улёмский.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Борского района (Самарская область)